Viane (België), een deelgemeente van Geraardsbergen in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
Viane (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Tarn
Viane (Nederland), een buurtschap en verzande haven van het dorp Ouwerkerk in de Nederlandse provincie Zeeland

Personen
Denis Viane, een Belgische voetballer